Джо Малькольм Харрис (; род. 7 сентября 1991 года в Шелане, штат Вашингтон, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс». Играет на позиции атакующего защитника.

НБА 
26 июня 2014 года Джо Харрис был выбран под 33-м номером на драфте НБА 2014 года командой «Кливленд Кавальерс». 24 июля 2014 года «Кавальерс» с ним был подписан контракт. Во время дебютного сезона Джо неоднократно выступал за «Кантон Чардж» в Д-Лиге. В составе «Кавальерс» вышел в финал НБА, где его команда уступила «Голден Стэйт Уорриорз» в 6 матчах.

5 января 2016 года Харрис перенёс серьёзную операцию на правой ноге, из-за которой он рисковал пропустить остаток сезона. Через неделю, 12 января, Харрис, право выбора во 2-м раунде драфта 2017 года и денежная компенсация были обменены в «Орландо Мэджик» на право выбора во 2-м раунде драфта 2020 года. Сразу после совершения сделки игрок был отчислен из «Орландо».

19 июля 2016 года Джо Харрис на правах свободного агента подписал контракт с «Бруклин Нетс».

16 февраля 2019 года выиграл Конкурс трёхочковых бросков НБА в рамках Звёздного уик-энда. В первом туре бросал первым и набрал 25 баллов, проиграв Стефену Карри, который набрал 27, однако во втором раунде был лучше и победил Карри 26-24 Кроме того, стал третьим по количеству заброшенных мячей в конкурсе подряд (12), проиграв только Стефену Карри (2015, 13 бросков подряд) и Крейгу Ходжесу (1991, 19 бросков подряд).

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Virginia bio

Баскетболисты США
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки «Бруклин Нетс»